Cantonul Fénétrange este un canton din arondismentul Sarrebourg, departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Berthelming || align="right" | 533 || align="right" | 57930 || align="right" | 57066
|-
| Bettborn || align="right" | 433 || align="right" | 57930 || align="right" | 57071
|-
| Bickenholtz || align="right" | 76 || align="right" | 57635 || align="right" | 57080
|-
| Belles-Forêts || align="right" | 259 || align="right" | 57930 || align="right" | 57086
|-
| Desseling || align="right" | 107 || align="right" | 57260 || align="right" | 57173
|-
| Dolving || align="right" | 375 || align="right" | 57400 || align="right" | 57180
|-
| Fénétrange || align="right" | 739 || align="right" | 57930 || align="right" | 57210
|-
| Fleisheim || align="right" | 120 || align="right" | 57635 || align="right" | 57216
|-
| Gosselming || align="right" | 651 || align="right" | 57930 || align="right" | 57255
|-
| Hellering-lès-Fénétrange || align="right" | 203 || align="right" | 57930 || align="right" | 57310
|-
| Hilbesheim || align="right" | 623 || align="right" | 57400 || align="right" | 57324
|-
| Mittersheim || align="right" | 617 || align="right" | 57930 || align="right" | 57469
|-
| Niederstinzel || align="right" | 259 || align="right" | 57930 || align="right" | 57506
|-
| Oberstinzel || align="right" | 317 || align="right" | 57930 || align="right" | 57518
|-
| Postroff || align="right" | 210 || align="right" | 57930 || align="right" | 57551
|-
| Romelfing || align="right" | 371 || align="right" | 57930 || align="right" | 57592
|-
| Saint-Jean-de-Bassel || align="right" | 346 || align="right" | 57930 || align="right" | 57613
|-
| Sarraltroff || align="right" | 785 || align="right" | 57400 || align="right" | 57629
|-
| Schalbach || align="right" | 299 || align="right" | 57370 || align="right" | 57635
|-
| Veckersviller || align="right" | 285 || align="right" | 57370 || align="right" | 57703
|-
| Vieux-Lixheim || align="right" | 249 || align="right" | 57635 || align="right" | 57713
|}
 
 

Cantoane în Moselle